Lantråd kan syfta på:

 Lantråd – titeln för ordföranden i Ålands regering, landskapsregeringen
 Lantråd (Livland och Estland) – de riddare som ingick i ett representationsråd för adeln inom området
 Lantråd (Tyskland) – tidigare i norra Tyskland benämningen på innehavare av ett hedersämbete som bland adelsmännen